Boda kyrka kan syfta på:

Boda kyrka, Karlstads stift – en kyrkobyggnad i Kils kommun
Boda kyrka, Västerås stift – en kyrkobyggnad i samhället Boda i Dalarna